Lova kan syfta på:

 Lova upp – innebär att man styr en båt närmare vindriktningen. 
 Lova (namn) – ett namn
 Lova (artist) (1998–), svensk artist

Se även
 Lovart och lä